O’Nan ist der Familienname folgender Personen:

 Michael O’Nan (1943–2017), US-amerikanischer Mathematiker
 Stewart O’Nan (* 1961), US-amerikanischer Schriftsteller

Siehe auch:
 Onan